Robert Mercier peut désigner :
 Robert Mercier (1909-1958), footballeur international français ;
 Robert Mercier, acteur français.